Il Mini-Futbol'nyj Klub Spartak Ščëlkovo (МФК «Спарта-Щёлково») è una squadra russa di calcio a 5 di Ščëlkovo. Disputa la Superleague russa.

Storia 
Lo Spartak è stato fondato nel 1992 e nella sua storia è giunto secondo in Superliga nel 2004-2005, e terzo nella successiva stagione. L'unico trofeo della sua bacheca è arrivato nella stagione 2005-2006 con la Coppa di Russia.

Rosa 2008/2009

Palmarès 
 1 Coppa di Russia (2006)

Collegamenti esterni 
 

Sparkak Ščëlkovo